Теодор Грубер () — австрийский шахматист.

В составе сборной Австрии участник 1-й Олимпиады (1927) в Лондоне.

Спортивные достижения

Примечания

Ссылки 

Шахматисты Австрии